tarpon – gatunek ryby z rodziny tarponowatych:
 tarpon atlantycki albo tarpon
 tarpon indyjski
 Tarpon – synonim rodzaju Megalops